PSR är en akronym som kan ha flera betydelser:

 PSR – ett helägt dotterbolag till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, se Personskadereglering AB
 PSR – ett tidigare nederländskt politiskt parti, se Revolutionära socialistpartiet (Nederländerna)
 PSR – ett tidigare franskt politiskt parti, se Revolutionära socialistpartiet (1898)